Wolfertshausen ist der Ortsname von

 Wolfertshausen (Gerolsbach), Ortsteil der Gemeinde Gerolsbach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Wolfertshausen (Mainburg), Ortsteil der Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim, Bayern